Solers (França), municipi al cantó de Fontenay-Trésigny (districte de Melun, departament de Sena i Marne, regió d'Illa de França)
 Solers (Sant Pere de Ribes),
 els Solers, mas al terme de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)